

Patronyme 
Gomis est un nom de famille d'origine manjaque notamment porté par :

 Alain Gomis (1972-), scénariste et réalisateur franco-sénégalais ;
 Alfred Gomis (1993-), footballeur sénégalais ;
 Alissa Gomis (1986-), handballeuse française ;
 André Gomis  (1926-1971), architecte français ;
 Anna Gomis (1973-), lutteuse française ;
 Antoine Gomis (1989-), basketteur français ;
 Bafétimbi Gomis (1985-), footballeur français ;
 Charles Gomis (1941-2021), diplomate et homme politique ivoirien ;
 Christine Gomis (1968-), basketteuse française ;
 Émilie Gomis (1983-), basketteuse française ;
 Iron Gomis (1999-), footballeur français ;
 Johanne Gomis (1985-), basketteuse française ;
 Joseph Gomis (1978-), basketteur français ;
  (1791-1836), compositeur romantique espagnol ;
 Juan Gomis (1978), coureur cycliste espagnol ;
 Julie Gomis (1952-), athlète sénégalaise ;
 Kafétien Gomis (1980-), sauteur en longueur français ;
 Kévin Gomis (1989-), footballeur franco-sénégalais ;
 Liz Gomis, journaliste et réalisatrice franco-sénégalaise ;
  ;
  (1987-), footballeur sénégalais ;
 Morgaro Gomis (1985-), footballeur sénégalais ;
 Rémi Gomis (1984-), footballeur sénégalais ;
 Sandra Gomis (1983-), athlète française spécialiste du 100 mètres haies ;
 , footballeur espagnol.
 Yoan Gomis (1989-), criminel français.